Hummelskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hummelskär, Iniö, Åboland, 
 Hummelskär, Houtskär, Åboland, 
 Hummelskär (vid Käldersö, Korpo), Åboland, 
 Hummelskär (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Hummelskär, Nagu, Åboland, 
 Hummelskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Hummelskäret
Hummelskären
Stora Hummelskär
Kummelskär

Robotskapade Finlandförgreningar